Георгіус Цул — хозарський полководець, проти якого Візантійська імперія та Мстислав Тмутараканський розпочали спільний похід у 1016 році.
 ЦУЛ — Центр учбової літератури